O Mitznefet é uma cobertura para o capacete de infantaria utilizada pelas Forças de Defesa de Israel a partir de 1994. É consideravelmente maior do que o capacete, dando a impressão de um chapéu de chefe de cozinha. A finalidade da cobertura de capacete flexível é quebrar o contorno característico de uma cabeça com capacete e, assim, ajudar na camuflagem do usuário. Ele foi originalmente adaptado na década de 1990 para a guerra de guerrilha na terra da madeira e mata do sul do Líbano, depois adicionando um camo de dois lados, um para o deserto e um para o terreno da floresta. O Mitznefet é facilmente removível e pode ser conectado ao capacete, enquanto dobrado.

Camuflagem
Equipamentos militares de Israel
Camuflagem militar